La Ligue des champions est la plus importante compétition de club de volley-ball féminin, de la saison 2001-2002, en Europe.

Participants

Phase de poules

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Poule C 

|valign="top" |

|}
|}

Quarts de finale

Finale à quatre

Récompenses individuelles 
 MVP :  Victoria Ravva (RC Cannes)
 Meilleure serveuse :  Riikka Lehtonen (RC Cannes)
 Meilleure passeuse :  Karine Salinas (RC Cannes)
 Meilleure contreuse :  Kateřina Bucková (RC Cannes)

Références

Liens externes 
  Site officiel

Ligue des champions féminine de volley-ball
Europe F1
Volley-ball F1